La Joven Guardia es el himno oficial de la Unión de Juventudes Comunistas de España. 

De origen francés al igual que La Internacional, La Joven Guardia fue una canción popular adoptada como himno por la Juventud Comunista desde sus orígenes. La Juventud Socialista Unificada la adoptó igualmente como himno en la primavera de 1936, habiendo sufrido variaciones en la letra durante el trascurso de la Guerra Civil española. La canción original en francés, Le chant des jeunes gardes, es de 1910; la letra es de Gaston Montéhus (Gaston Mardochée Brunswick, 1872 - 1952), y la música es de Saint-Gilles.

Historia 

Este canto de la juventud obrera francesa fue compuesta con vistas al Congreso de Tours, celebrado en diciembre de 1920, en el que tuvo lugar la fundación del Partido Comunista Francés. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue cantada tanto por las juventudes socialistas como por las comunistas, ya que, al igual que en España, en Francia tuvieron lugar las alianzas entre comunistas y socialistas (Cartel de gauches y posteriormente, en 1936, el Frente Popular francés). 

La versión original de Gaston Montéhus comenzaba con un Nous somm's la jeune France... que los movimientos comunistas sustituyeron por el Nous somm's la jeune garde.... La versión original se componía solamente de las dos primeras estrofas, escritas por Montéhus, mientras que el resto de la letra fue añadido más tarde.

Debido a las estrechas relaciones entre partidos comunistas de España y Francia, se transmitió esta letra a la UJCE que, al unirse con las JSE en lo que se llamó Juventudes Socialistas Unificadas, adoptó esta canción como himno oficial.

La versión original de esta pieza musical grabada en español fue cantada por Bartholomeus van der Schelling, voluntario neerlandés de las Brigadas Internacionales en tiempos de la Guerra Civil española.

En la película Las 13 rosas, en la escena en que las protagonistas son llevadas presas en un camión, algunas de ellas comienzan a cantar La Joven Guardia. De hecho, la banda sonora, compuesta por Roque Baños, está inspirada en esta canción.

Letra de La Joven Guardia

Notas

Enlaces externos 

 Canciones Republicanas de la Guerra Civil Española.

Himnos comunistas
Juventudes Socialistas Unificadas